Чемпионат мира по кроссу 2019 года прошёл 30 марта в Орхусе (Дания). Были разыграны 9 комплектов медалей: по 4 в индивидуальном и командном зачётах, а также в смешанной эстафете. На старт вышли взрослые спортсмены и юниоры (до 20 лет).

Решение о проведении чемпионата в Орхусе было принято 1 декабря 2016 года на Совете ИААФ в Монако на безальтернативной основе. Турнир пройдёт в Дании впервые в истории.

Двухкилометровая трасса была проложена по территории музея археологии и этнографии Моэсгор. На каждом круге спортсмены преодолевали наклонную крышу главного здания музея. Общий набор высоты на дистанции составил 75 метров.

Каждая страна могла выставить до 6 человек в каждый из 4 забегов, сильнейшие сборные в командном зачёте определялись по сумме мест 4 лучших из них.

После завершения основной программы чемпионата на трассу смогли выйти все желающие спортсмены-любители, зарегистрировавшиеся для участия в массовых забегах на дистанциях 4, 8 и 12 км.

Расписание 

Время местное (UTC+1:00)

Результаты

Мужчины. 10,24 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины. 10,24 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Юниоры (до 20 лет). 7,728 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Юниорки (до 20 лет). 5,856 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Смешанная эстафета 4×2 км

Медальный зачёт 
Медали завоевали представители 5 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт соревнований
 Страница соревнований на сайте ИААФ

Чемпионат мира по бегу по пересечённой местности
Март 2019 года
2019 год в лёгкой атлетике
Спорт в Дании в 2019 году
Чемпионаты мира в Дании
Международные спортивные соревнования в Орхусе
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Дании
События 30 марта